xedit, een tekstverwerker voor het X Window System op Linux en UNIX
 XEDIT, een visuele tekstverwerker voor het besturingssysteem VM/CMS